Allier (departamento) — departamento da França
Rio Allier — rio francês afluente do Loire
Allier (Altos Pirenéus) — comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus

Desambiguações de topônimos